een synoniem van architect
 Arrest Goudse bouwmeester, de naam van een arrest van de Hoge Raad
 Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bMa
 Vlaams Bouwmeester, een agentschap van de Vlaamse overheid dat openbare projecten op zich neemt

Personen 
Bouwmeester is een Nederlandse familienaam.

Personen uit de Nederlandse acteursfamilie Bouwmeester:
 Louis Bouwmeester 1842-1925, toneel
 Frits Bouwmeester sr., Frederik Adrianus Louis 1848-1906, toneel
 Theo Mann-Bouwmeester 1850-1939, zus van Louis Bouwmester, toneel
 Frits Bouwmeester jr., Frederik Christiaan 1885-1959, zoon van Frits Bouwmeester sr., toneel en film
 Adolf Bouwmeester 1889-1959, zoon van Frits Bouwmeester sr., toneel, film en hoorspel
 Tilly Perin-Bouwmeester 1893-1984, dochter van Louis Bouwmeester, animatie, film en televisie
 Lily Bouwmeester 1901-1993, kleindochter van Frits Bouwmeester sr., film en toneel
 Wiesje Bouwmeester 1909-1979, dochter van Louis Bouwmeester, hoorspel en toneel
 Dolly Bouwmeester 1913-1991, zus van Lily Bouwmeester, toneel en film

Overig:
 Alexander Carel Bouwmeester 1822-1900, burgemeester van Gramsbergen en Ommen
 Alexander Carel Jan Frederik Bouwmeester 1830-1911, burgemeester van Rolde
 Arnold Willem Bouwmeester 1851-1918, burgemeester van Peize en Gieten
 Bert Bouwmeester 1959, burgemeester van Coevorden
 Coenraad Willem Johan Bouwmeester 1840-1922, burgemeester van Dalen
 Dirk Bouwmeester 1967, experimenteel natuurkundige
 Frans Bouwmeester 1940, voetballer
 Hans Bouwmeester 1929, schaker
 Herman Bouwmeester 1926-2011, voetballer
 Johannes Conradus Bouwmeester 1858-1934, burgemeester van Vriezenveen
 Lea Bouwmeester 1979, politica
 Gerard Eric Bouwmeester 1887-1970, medeoprichter van PSV
 Gerrit Bouwmeester 1892-1961, voetballer
 Maria Bouwmeester 1885-1956, feministe en vakbondsbestuurster
 Marit Bouwmeester 1988 - olympisch kampioene zeilen
 Willem Bouwmeester 1874-1939, pionier in de historische geografie